Peter Munch kan syfta på

Peter Munch (1978-), dansk musiker
Peter Andreas Munch (1810-1863), norsk historiker
Peter Rochegune Munch (1870-1948), dansk historiker och politiker
Peter A. Munch (1908-1984), norsk-amerikansk sociolog